Jelena Rozga drugi je kompilacijski album hrvatske pop pjevačice Jelene Rozge. Album je 2017. godine objavila diskografska kuća Croatia Records. Album sadrži DVD na kojem se nalaze svi do tada snimljeni spotovi iz samostalne karijere kao što su Gospe moja, Bižuterija, Dobitna Kombinacija/Solo igračica,Nirvana,Tsunami,Kraljica, Moderna žena i drugi. Na albumu se nalazi 25 spotova koje su Jeleni u karijeri radili brojni redatelji: Goran Rukavina, Dejan Milićević, Dario Radusin, Muris Beglerović, Darko Drinovac, Gitak TV, Vojan Koceić, Siniša Jakelić, Žare Batinović, Željko Petreš i Zoran Pezo.

Popis pjesama

Izvori 

Albumi iz 2017.
Albumi Jelene Rozge